Сольнок (венг. Szolnok) — многозначный термин.

 Сольнок — город в центральной Венгрии, в регионе Северный Альфёльд.
 «Сольнок» — военная авиабаза, расположенная близ города Сольнок (Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия).
 «Сольнок» — венгерский футбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 Яс-Надькун-Сольнок